Гран-при Италии  года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1960 года. Автогонки прошли 4 сентября 1960 года на трассе Монца. Сезон 1960 стал разочарованием для программы Ferrari в Формуле-1 из-за устаревшей Dino 246 — она была переднемоторной компоновки, а преимущество было у заднемоторных автомобилей. Однако, машина Феррари не была лишена преимуществ — в частности, по показателю максимальной скорости она опережала конкурентов. Организаторы этого Гран-при решили увеличить шансы Феррари на победу, заявив гонку на конфигурации трассы с овалом. В результате британские команды — Lotus, BRM и Cooper дружно проигнорировали соревнование, сославшись на заботу о надежности. Автомобили Феррари заняли все три места на подиуме — гонку выиграл Филл Хилл, далее финишировали Гинтер и Мэресс. Эта победа стала последней переднемоторных автомобилей в Формуле-1.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии